Verdensmesterskabet i curling for kvinder 2024 er det 45. VM i curling for kvinder gennem tiden. Mesterskabet bliver arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen Centre 200 i Sydney, Nova Scotia, Canada i perioden 16. - 24. marts 2024 med deltagelse af 13 hold. Canada er VM-værtsland for 19. gang, men det er første gang, at Sydney er udpeget som værtsby for kvindernes VM.

Hold 

Mesterskabet har deltagelse 13 hold, der bliver fundet gennem kontinentale kvalifikationer, og de 13 pladser ved VM er allokeret som følger:
 Europa: 7 pladser.
 Resten af verden: 5 pladser (herunder værtslandet Canada).
 Den sidste plads bliver fordelt til enten Europa eller resten af verden, og afhænger af resultaterne fra VM 2023.

Følgende hold kvalificerede sig til mesterskabet:
 Canada (som værtsland)
 De 4/5 bedst placerede hold ved Pankontinentale mesterskaber i curling 2023 (fraregnet Canada): Ikke afgjort.
 De 7/8 bedst placerede hold ved EM i curling 2023: Ikke afgjort.

Dermed endte mesterskabet med følgende deltagerfelt med holdenes placering på verdensranglisten inden VM angivet i parentes.

Resultater 

De tretten deltagende hold spiller først et grundspil alle-mod-alle med tolv kampe til hvert hold. De seks bedste hold efter grundspillet går videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil 

De tretten hold spiller en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket giver tolv kampe til hvert hold. De to bedste hold i grundspillet går videre til semifinalerne, mens holdene, der ender på 3.- til 6.-pladsen går videre til kvartfinalerne.

Slutspil 

De seks bedste hold fra grundspillet spillede i slutspillet om medaljer. De to bedste hold i grundspillet,  og , startede slutspillet i semifinalerne, mens de øvrige fire hold, , ,  og , startede i kvartfinalerne, hvor de spillede om de sidste to ledige pladser i semifinalerne.

I kvartfinalerne mødtes holdene 3 vs. 6 og 4 vs. 5, mens vinderen af grundspillet, , i semifinalen spillede mod den af kvartfinalevinderne, der sluttede på den dårligste placering i grundspillet, dvs. .

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
World Curling Federation - World Women's Curling Championship 2024

Noter 

2024 (kvinder)
Curling i 2024
Curling i Canada